Carmen Acedo puede referirse a:

 Carmen Acedo Casado (1963-), botánica española.
 Carmen Acedo Jorge (1975-), ex gimnasta rítmica española.